Филаиды могут означать:

 Филаиды — афинский род.
  — дем Древних Афин, в аттической филе Эгеида.